Nem kell mindig kaviár, Johannes Mario Simmel 1960-as regénye, amely magyarul 1993-ban jelent meg.
Nem kell mindig kaviár, Radványi Géza rendezte 1961-es nyugatnémet-francia film. Magyarországon 1986-ban mutatták be.
Nem kell mindig kaviár, 1977-es nyugatnémet televíziós sorozat Siegfried Rauch főszereplésével. Magyarországon 1982-ben vetítették.